Sharlene Royer est une actrice québécoise.

Biographie

Filmographie 
 2001 : Cauchemar d'amour (série télévisée) : La manicuriste
 2001 : Largo Winch (Largo Winch: The Heir) (TV) : Women in the park
 2002 : Lance et compte : Nouvelle Génération (série télévisée) : Nancy
 2002 : Des chiens dans la neige : Hôtesse bar
 2003 : L'Auberge du chien noir (série télévisée) : Brenda Jonhson
 2004 : Comment conquérir l'Amérique : Femme antillaise
 2005 : Canadian Case Files (série télévisée) : Tamy
 2005 : Un tueur si proche (série télévisée) : Tamy
 2005 : The Locrian Mode : The mysterious women
 2008 : Annie et ses hommes (série télévisée) : Policière Joseph
 2008 : Bye Bye 2008 (série télévisée) : Michaële Jean
 2008 : Bienvenue aux dames (série télévisée) : Mme Dumas
 2008 : Course à la mort (Death Race) (Long Métrage Cinéma / Feature Film): Grimm's Navigator
 2009 - 2010 : Chez Jules tv (série web) : Anita
 2009 : Cadavres (Long Métrage Cinéma / Feature Film): Violette Bienjolie
 2010 : Noémie : Le Secret (Long Métrage Cinéma / Feature Film): Julie Tremblay
 2010 :  (série télévisée) : Carol
 2010 : Filière 13 (Long Métrage Cinéma / Feature Film): Le médecin de Thomas
 2010 : Les Rescapés (série télévisée) : L'infirmière
 2011 : Lol :-) (série télévisée) : Multiple
 2011 : Le Gentleman II (série télévisée) : Vanessa Durion
 2012 : Bullet in the face (série télévisée) : Lab Technician
 2012 : Maximum Conviction (Long Métrage Cinéma / Feature Film): MP Three

Récompenses et nominations

Récompenses 
Récipiendaire du prix S.O.B.A. dans la catégorie "Artiste féminine de l'année dans une émission ou série télévisée de l'année 2007"

Nominations 
Nominée pour un prix S.O.B.A. en 2007.

Liens externes 
 
 Son site : Sharleneroyer.com
 Profil Alias Talents - Agence Artistique / Talent Agency

Actrice québécoise de cinéma
Actrice québécoise de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)